Frenchtown ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Frenchtown (Indiana)
 Frenchtown (Kalifornien)
 Frenchtown (Maryland)
 Frenchtown (Michigan)
 Frenchtown (Montana)
 Frenchtown (New Jersey)
 Frenchtown (Ohio)
 Frenchtown (Pennsylvania)
 Frenchtown (Rhode Island)

Siehe auch:
 French Township